

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sportivi afroamericani